Окуми или Окум (,  [Окум],  [Окуми]) — река в Абхазии.

Исток находится в горной местности у границы с краем Самегрело и Земо-Сванетия Грузии. Река протекает по территориям Ткуарчалского и Очамчырского районов Абхазии.

Питание ледниковое и дождевое. На берегах реки находятся крупные сёла: Окум, Ачгуара, Гудава.

Крупные притоки: слева — Эрисцкали (Эрцкар или Большой Эрис-Цкали); справа — Адзуру, Оходжа/Чхуартал.

Ссылки

Примечания 

Реки Абхазии
Реки, впадающие в Чёрное море (Азия)
Водные объекты Ткварчельского района